Umiarsualivia bezeichnet:
 Umiarsualivia (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Umiarsualivia (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Umiarsualivia (Bucht, Qaqortoq) (Skibshavnen), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland